Catherine Sauvage, Frans zangeres, actrice en componiste
 Etienne de Sauvage, Belgisch advocaat en magistraat
 Frédéric Sauvage, Frans ingenieur
 Hubert Sauvage, Franstalig Belgisch architect
 Jean-Pierre Sauvage, Frans scheikundige en Nobelprijswinnaar